Finalen av U21-Europamästerskapet i fotboll 2015 var en fotbollsmatch som ägde rum den 30 juni 2015 på Eden Arena i Prag, Tjeckien, för att avgöra mästerskapets segrare. Finalen spelades mellan Sverige och Portugal, som fick avgöras med straffsparksläggning efter en mållös match med två förlängningskvartar.

Vägen till finalen

Gruppspel

Båda lagen spelade i grupp B, som bestod av England, Italien, Portugal och Sverige.

Utslagsspel
I utslagsspelet spelade Sverige mot Danmark, och Portugal spelade mot Tyskland

Matchen

Final